Janovce of Jánovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Janovce
 Jánovce (okres Galanta)
 Jánovce (okres Poprad)